Stone Gon’ — второй студийный альбом американского исполнителя Барри Уайта, выпущенный 2 октября 1973 года на лейбле .

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 



Альбомы Барри Уайта
Альбомы 20th Century Fox Records